

Sigle 
 PZL – Państwowe Zakłady Lotnicze – azienda aeronautica polacca attiva dal 1928 al 1939, dopo la seconda guerra mondiale è stata divisa in più aziende e stabilimenti:
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kalisz"
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów"
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik"
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Warszawa II"
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Mielec"

Codici 
 PZL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phinda Zulu Inyal (Sudafrica)